Biskupići (Prijepolje), een plaats in de Servische gemeente Prijepolje
 Biskupići (Visoko), een plaats in de gemeente Visoko in Bosnië-Herzegovina